

Presentación previa 
Julian Knowle y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, Julian Knowle decidió no participar este año.

Jan Šátral y Tristan-Samuel Weissborn ganaron el título tras derrotar en la final Gero Kretschmer y Andreas Mies.

Cabeza de serie

  Gero Kretschmer /  Andreas Mies (Finalistas)
  Andrej Martin /  Igor Zelenay (Primera ronda)

<ol start=3>
  Tomasz Bednarek /  David Pel ''(Primera ronda)
  Tuna Altuna /  Gábor Borsos ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Praga-2 2017